

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Zającówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Zającówka – część wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia 
 Zającówka – część wsi Bielanka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Zającówka – część wsi Rdzawka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Zającówka – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice
 Zającówka – część wsi Budzów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Zającówka – część wsi Jachówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Zającówka – część wsi Toporzysko w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Zającówka – część wsi Kojszówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański

Zobacz też 
 Zając, Zające, Zajączek, Zajączki, Zajączkowice, Zajączkowo, Zajączków. Zajączkówko